Стюарт може да се отнася за:

 Стюарт (династия), шотландска и английска кралска династия от 17 – 18 в.
 Стюарт (кратер), лунен кратер
 Стюарт (река, басейн Фрейзър), река, приток на Фрейзър
 Стюарт (река, басейн Юкон), река, приток на Юкон
 Стюарт (езеро), езеро в Юкон, Канада
 Стюарт (остров), остров в Нова Зеландия
 Джон Стюарт, американски телевизионен водещ;
 Кристен Стюарт, американска филмова и телевизионна актриса;
 Патрик Стюарт, американски актьор;
 Род Стюарт, битански рок певец;